Henry Clinton (1539–1616) – angielski arystokrata i polityk, 2. hrabia Lincoln
 Henry Clinton (1684–1728) – angielski arystokrata i polityk, 7. hrabia Lincoln
 Henry Clinton (1738–1795) – brytyjski generał, uczestnik Wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
 Henry Clinton (1771–1829) – brytyjski generał , uczestnik wojen napoleońskich.